Kaiso (muziek), een muziekgenre
Kaiso (district), een Japans district